Benson & Hedges Championship 1996 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 5 och 14 oktober 1996 i Edinburgh, Skottland. Turneringen gällde som kval till Masters samma säsong, dit topp-16 på världsrankingen var direktkvalificerade. Brian Morgan vann turneringen efter att ha slagit Drew Henry i finalen med 9-8. Morgan fick därmed en plats i Masters 1997.

Resultat
Alla spelare på Main Touren utanför topp-16 på världsrankingen hade rätt att delta i turneringen. Nedan redovisas resultaten från och med den 5:e omgången.

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1996